XIX Giochi olimpici invernali – competizione sportiva svoltasi a Salt Lake City dall'8 febbraio al 24 febbraio 2002
 VIII Giochi paralimpici invernali – competizione sportiva svoltasi a Salt Lake City dal 7 marzo al 16 marzo 2002